Venancio Ariel Ramos Villanueva (Artigas, 20 de junho de 1959) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como atacante.

Carreira 
Venancio Ramos fez parte do elenco da Seleção Uruguaia de Futebol da Copa do Mundo de 1986

Ligações externas
Perfil em Ogol 

Naturais de Artigas (departamento)
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1979
Jogadores da Copa América de 1983
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986